Workbench (englisch „Werkbank“) steht für:

 Integrierte Entwicklungsumgebung, eine Sammlung verschiedener Hilfsprogramme
 Amiga Workbench, die grafische Benutzungsoberfläche der Amiga-Betriebssysteme
 Entwicklungsumgebung der Programmiersprache ABAP, siehe ABAP #ABAP Workbench
 MySQL Workbench, zur Datenbankmodellierung
 Open Workbench, eine Projektmanagementsoftware

Siehe auch: